Torote puede referirse a:

 el río Torote, en España; o
 el nombre común de la planta Bursera microphylla.